Амовин (Амогин или Амальвин; , , ; умер после 906) — граф Бордо в конце IX — начале X веков.

Биография 

Происхождение Амовина в современных ему исторических источниках не упоминается. Высказывались предположения о его франкском или норманнском происхождении.

О правлении Амовина известно немного. В августе 887 года он вместе с графами Гильомом I Овернским, Эдом Тулузским и Саншем III Гасконским участвовал в церковном соборе в Бурже, на котором был осуждён архиепископ Буржа Фротарий.

Амовин был дружен с королём Астурии Альфонсо III, который в своём письме к канонникам аббатства Святого Мартина в Туре назвал Амовина «герцогом Бордо». Канонники предложили королю купить золотую корону, украшенную драгоценными камнями, на что тот охотно согласился. Его корабли прибыли в мае 906 года в Бордо, чтобы забрать корону, которую канонники доверили графу Амовину.

Примечания

Литература 
 
 

Графы Бордо
Правители Европы IX века
Правители Европы X века